Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2018/19.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft.

Kader

VfL Osnabrück 

Trainer: Daniel Thioune
Kapitän: Marc Heider

Karlsruher SC 

Trainer: Alois Schwartz
Kapitän: David Pisot

SV Wehen Wiesbaden 

Trainer: Rüdiger Rehm
Kapitän:

Hallescher FC 

Trainer: Torsten Ziegner
Kapitän: Jan Washausen

Würzburger Kickers 

Trainer: Michael Schiele
Kapitän: Sebastian Schuppan

Hansa Rostock 

Trainer:  (1–20), Jens Härtel (21–38)
Kapitän: Oliver Hüsing

FSV Zwickau 

Trainer:  Joe Enochs
Kapitän: Toni Wachsmuth

Preußen Münster 

Trainer: Marco Antwerpen
Kapitän: Simon Scherder

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Michael Frontzeck (1–17), Sascha Hildmann (18–38)
Kapitän: Florian Dick

SpVgg Unterhaching 

Trainer: Claus Schromm
Kapitän: Josef Welzmüller

KFC Uerdingen 05 

Trainer: Stefan Krämer (1–21), Stefan Reisinger (Interimstrainer am 22. Spieltag), Norbert Meier (23–29), Frank Heinemann (Interimstrainer vom 30. bis zum 35. Spieltag), Heiko Vogel (36–38)
Kapitän: Mario Erb

TSV 1860 München 

Trainer: Daniel Bierofka
Kapitän: Felix Weber

SV Meppen 

Trainer: Christian Neidhart
Kapitän: Martin Wagner

FC Carl Zeiss Jena 

Trainer: Mark Zimmermann (1–18), Lukas Kwasniok (19–38)
Kapitän: René Eckardt

SG Sonnenhof Großaspach 

Trainer: Sascha Hildmann (1–10),  Zlatko Blaškić (Interimstrainer am 11. Spieltag), Florian Schnorrenberg (12–36), Markus Lang (Interimstrainer vom 37. bis zum 38. Spieltag)
Kapitän: Julian Leist

Eintracht Braunschweig 

Trainer:  Henrik Pedersen (1–11), André Schubert (12–38)
Kapitän: Stephan Fürstner

Energie Cottbus 

Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Kapitän: Marc Stein

Sportfreunde Lotte 

Trainer: Matthias Maucksch (1–4), Klaus Bienemann (Interimstrainer am 5. Spieltag), Nils Drube (6–32), Ismail Atalan (33–38)
Kapitän:

SC Fortuna Köln 

Trainer: Uwe Koschinat (1–11), André Filipovic (Interimstrainer am 12. und 13. Spieltag),  Tomasz Kaczmarek (14–34), Oliver Zapel (35–38)
Kapitän: Hamdi Dahmani

VfR Aalen 

Trainer: Argirios Giannikis (1–23), Rico Schmitt (24–38)
Kapitän: Daniel Bernhardt

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2018/19
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2018/19

Anmerkungen

Einzelnachweise 

3. Fußball-Liga 2018/19
3. Fußball-Liga 2018/19
Kaderliste
3. Fußball-Liga